

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Orzechówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno 
 Orzechówko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno 
 Orzechówko – część wsi Barczewko w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo

Zobacz też 
 Orzech, Orzechowo, Orzechowce, Orzechowiec, Orzechów, Orzechówek, Orzechówka, Orzechy